DSN se može odnositi na:

 Demokratska stranka naroda, politička partija
 Mreža dubokog svemira, (), globalna mreža velikih antena